Las siglas OOO pueden referirse a:
 OpenOffice.org, una suite ofimática, también abreviada OO.o u OOo;
 Ejecución fuera de orden (en inglés Out of orden execution, también abreviado OOOE u OoOE);
 Sociedad de responsabilidad limitada (en ruso Общество с ограниченной ответственностью, Óbshchestvo s ograníchennoi otvétstvennost'yu);
 O-O-O, en ajedrez, la notación del enroque largo.
 fuera de la oficina (en inglés Out of office).
Puede referirse al reino de la serie hora de aventura.
 .ooo, un dominio de nivel superior operado por Infibeam.